Аббонданца () — итальянская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1949) — итальянский футболист и менеджер.
 Аббонданца, Марко (род. 1953) — итальянский офтальмолог и глазной хирург.
  (род. 1970) — итальянский волейбольный тренер.
  (род. 1960) — итальянский танцор и хореограф.
  (1893—1943) — итальянский бригадный генерал.
  (род. 1936) — уругвайский художник, писатель, искусствовед и журналист.